Koronowo est le nom de plusieurs localités de Pologne :
 Koronowo, ville de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Koronowo, gmina mixte du powiat de Bydgoszcz, voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Koronowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Koronowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie